Згарта () — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Северный Ливан.
Административный центр района — город Згарта.

География 
Район расположен в северо-западной части Ливана и занимает площадь 182 км². На севере граничит с районами Триполи, на юге — с районом Бишари, на востоке — с районом Миние-Дание, на западе — с районом Кура.

Муниципалитеты 
Административно район разделён на 31 муниципалитет.

Примечания 

Районы Ливана